Amoral peut faire référence à :
 ce qui est hors de la morale ;
 amoralité ;
 amoralisme ;
 Amoral, un groupe musical.